Gennadius bzw. in seiner griechischen Form Gennadios ist der Name folgender Personen:

 Gennadios I., Patriarch von Konstantinopel 458–471
 Gennadios Scholarios (Gennadios II. Scholarios), Patriarch von Konstantinopel 1453–1463 mit zwei Unterbrechungen
 Gennadius von Astorga, Bischof von Astorga † 936
 Gennadius von Marseille (auch Gennadius Scholasticus oder Gennadius von Massilia), Geschichtsschreiber des 5. Jahrhunderts
 Gennadios I. (Exarch), erster byzantinischer Exarch von Karthago 591–598
 Gennadios II. (Exarch), byzantinischer Exarch von Karthago (ca. 647/648–665)

Gennadius oder Gennadios ist der Familienname folgender Personen:
 Georgios Gennadios (1786–1854), griechischer Gelehrter
 John Gennadius (1844–1932), griechisch-britischer Büchersammler und Ehrenmitglied der Society for the Promotion of Hellenic Studies